Aroca peut désigner :

Patronyme 

 Arkaitz Durán Aroca (1986-), coureur cycliste espagnol ;
 Miriam Díaz-Aroca (1962-), actrice et présentatrice espagnole ;
 Ricardo Patiño Aroca (1954-), un homme politique équatorien ;
 Vicente Aroca Sáez (1961-), homme politique espagnol.
Patronyme hispanique